El Cap dels Obacs és una muntanya de 638 metres que es troba al municipi d'Oliana, a la comarca de l'Alt Urgell.

Referències 

Muntanyes d'Oliana